Niinijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niinijärvi (sjö i Lappland), 
 Niinijärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Niinijärvi (sjö i Nyland), 
 Korvenjärvi, sjö, Egentliga Finland, 
 Niinijärvi (sjö i Egentliga Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar